|-
| 11701 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11702 Mifischer ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11703 Glassman ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11704 Gorin ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11705 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11706 Rijeka ||  || 20 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 11707 Grigery ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11708 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11709 Eudoxos ||  || 27 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 11710 Nataliehale ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11711 Urquiza ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11712 Kemcook ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11713 Stubbs ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|  ||  || 28 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11715 Harperclark ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11716 Amahartman ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11717 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11718 Hayward ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11719 Hicklen ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11720 Horodyskyj ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11721 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11722 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11723 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11724 Ronaldhsu ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11725 Victoriahsu ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11726 Edgerton || 1998 JA || 1 mai 1998 ||  || 
|-
| 11727 Sweet ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11728 Einer ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11729 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11730 Yanhua ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11731 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11732 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11733 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11734 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11735 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11736 Viktorfischl ||  || 19 august 1998 ||  || 
|-
| 11737 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11738 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11739 Baton Rouge ||  || 25 septembrie 1998 ||  || , 
|-
| 11740 Georgesmith ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 11741 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11742 ||  || 7 mai 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 11743 Jachowski ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11744 - ||  || 9 iulie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 11745 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11746 Thomjansen ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11747 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11748 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11749 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11750 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11751 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11752 - ||  || 23 iulie 1999 ||  || 
|-
| 11753 Geoffburbidge || 2064 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11754 Herbig || 2560 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11755 Paczynski || 2691 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11756 Geneparker || 2779 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11757 Salpeter || 2799 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11758 Sargent || 4035 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11759 Sunyaev || 4075 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11760 Auwers || 4090 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11761 Davidgill || 4868 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11762 Vogel || 6044 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11763 Deslandres || 6303 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11764 Benbaillaud || 6531 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11765 Alfredfowler || 9057 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11766 Fredseares || 9073 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11767 Milne || 3224 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11768 Merrill || 4107 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11769 Alfredjoy || 2199 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11770 Rudominkowski || 3163 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11771 Maestlin || 4136 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11772 Jacoblemaire || 4210 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11773 Schouten || 1021 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11774 Jerne || 1128 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11775 Köhler || 3224 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11776 Milstein || 3460 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11777 Hargrave || 3526 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11778 Kingsford Smith || 4102 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11779 Zernike || 4197 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11780 - || 1942 TB || 3 octombrie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 11781 Alexroberts || 1966 PL || 7 august 1966 ||  || 
|-
| 11782 Nikolajivanov ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 11783 - ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 11784 - ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 11785 Migaic ||  || 2 ianuarie 1973 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11786 Bakhchivandji || 1977 QW || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 11787 Baumanka ||  || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 11788 Nauchnyj ||  || 21 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 11789 Kempowski || 1977 RK || 5 septembrie 1977 || La Silla || 
|-
| 11790 Goode || 1978 RU || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11791 Sofiyavarzar ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 11792 Sidorovsky ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 11793 Chujkovia ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 11794 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11795 Fredrikbruhn ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 11796 Nirenberg ||  || 21 februarie 1980 ||  || 
|-
| 11797 Warell ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 11798 Davidsson ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 11799 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11800 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-